Davidbowie steht für:

 (342843) Davidbowie, Asteroid des Hauptgürtels
 Heteropoda davidbowie, Riesenkrabbenspinnenart, siehe Liste skurriler wissenschaftlicher Namen aus der Biologie